Элкское озеро — озеро в Элкском повяте в Польше. 

Берега в основном низкие и безлесные. Сужение разделяет озеро на две части: северную (Małe Ełckie) и южную (Duże Ełckie). На острове, который связан мостами и дорогой с материком, находится замок Тевтонского ордена. На берегах расположены город Элк и деревни  и .

Ссылки 
 
 Lycker See

Озёра Варминьско-Мазурского воеводства
Бассейн Бебжи